La terza gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2019 si è tenuta ad Yokohama, Giappone in data 18-19 maggio 2019.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2019
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2019
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2019

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Yokohama
Triathlon nel 2019